Grañena es el nombre de varias poblaciones españolas:

 Grañena de las Garrigas, localidad de la provincia de Lérida.
 Grañena, localidad de la provincia de Lérida.
 Grañena, aldea al norte de la ciudad de Jaén.